В данный список входит 50 игроков, реализовавших наибольшее количество трёхочковых бросков в матчах регулярных чемпионатов Национальной баскетбольной ассоциации за карьеру. Целый список лидеров в номинации опубликован на сайте basketball-reference.com.

Количество трёхочковых бросков, заброшенных в играх регулярных чемпионатов за карьеру, указывает на эффективность баскетболиста при игре в нападении, а также на пользу, которую он приносит клубу. В НБА трёхочковая отметка была официально утверждена только в сезоне  годов. Всего лишь один баскетболист в данный момент забросил более 3000 дальних бросков, 4 игрока преодолели отметку в 2500 трёхочковых и 14 человек имеют в своём активе более 2000 попаданий из-за дуги.

Первым игроком, преодолевшим отметку в 2000 трёхочковых бросков, является Реджи Миллер, который добился этого результата в сезоне  годов, после чего завершил карьеру через четыре года, забросив в общей сложности 2560 бросков из-за дуги. В первенстве  годов этот рубеж преодолел Рэй Аллен, реализовавший по окончании регулярного чемпионата  годов 2973 трёхочковых. В течение следующих трёх сезонов пытался вернуться на паркет, постоянно поддерживая спортивную форму, но так и не вышел на нужный уровень и объявил о завершении карьеры в самом начале ноября 2016 года. В сезоне  годов это достижение повторили Джейсон Терри и Пол Пирс, которые по завершении спортивной карьеры имеют в своём активе 2282 и 2143 броска из-за дуги соответственно. В сезоне  годов этот рубеж преодолели Кайл Корвер, Винс Картер и Джамал Кроуфорд, забив после завершения карьеры 2450, 2290 и 2221 дальних бросков соответственно. В сезоне  годов эту же отметку преодолел и Стефен Карри, который до сих пор продолжает свою спортивную карьеру, реализовав в данный момент 3346 трёхочковых бросков. В следующем сезоне тот же результат повторил ещё один действующий игрок НБА, Джеймс Харден, забросив по окончании сезона  годов 2742 бросков из-за дуги. В сезоне  годов до этой планки добрался защитник команды «Портленд Трэйл Блэйзерс», Дамиан Лиллард, имея в настоящее время в своём активе 2384 трёхочковых попаданий. В следующем сезоне этот рубеж превзошёл форвард клуба «Лос-Анджелес Лейкерс», Леброн Джеймс, реализовав по окончании сезона 2022/23 годов 2240 дальних бросков. В сезоне  годов этот рубеж преодолели Клей Томпсон, Кайл Лоури и Пол Джордж, забросив на данный момент 2168, 2068 и 2007 дальних бросков соответственно.

Лидером же по проценту реализации дальних бросков на данный момент является 5-кратный чемпион НБА Стив Керр, закончивший свою карьеру в 2003 году, имея в своём активе результат в 45,4 % бросков из-за дуги. На втором месте идёт защищавший цвета шести различных команд НБА , который по итогам своих выступлений реализовал 44,1 % дальних попаданий. Третье место в данной номинации занимает печально известный Дражен Петрович, погибший в автокатастрофе под Ингольштадтом, который за свою короткую карьеру в НБА реализовал 43,7 % трёхочковых бросков.

В данный список входит двадцать действующих баскетболистов, самым результативным из них является Стефен Карри, лидирующий в этой номинации.

Легенда к списку

Список 

По состоянию на 19 марта 2023 года

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Национальная баскетбольная ассоциация
Списки игроков НБА